



Автономна Республіка Крим 
 Іллінська церква — с. Багате, Білогірський район

Київ та Київська область 
 Іллінська церква — Київ
 Іллінська церква — м. Чорнобиль,  Вишгородський район

Запорізька область 
 Іллінська церква — с. Тернівка, Запорізький район

Кіровоградська область 
 Іллінська церква — м. Новомиргород,  Новоукраїнський район

Сумська область 
 Іллінська церква — м. Суми

Черкаська область 
 Іллінська церква — с. Суботів, Черкаський район

Чернівецька область 
 Комплекс споруд церкви Святого Іллі Пророка — с. Топорівці, Чернівецький район

Чернігівська область 
 Іллінська церква — м. Чернігів

Пророко-Іллінська церква — Новогорське, Удмуртія

Джерела та література 
 В. П. Коваленко. Іллінська церква  // 
 Н. Г. Логвин, Н. К. Богдалова та ін.. Іллінська церква, Свято-Іллінська церква, Іллі пророка Церква  //